Morgenblatt steht für:

 Morgenblatt (Zagreb), deutschsprachige kroatische Tageszeitung, erschien 1926–1941  
 Morgenblatt für Freunde der Literatur, deutsche literarische Zeitschrift, erschien 1952–1959 bei Suhrkamp
 Morgenblatt für gebildete Stände, deutsche literarische Zeitschrift, erschien 1807–1865 bei Cotta
 Czernowitzer Morgenblatt, deutschsprachige Tageszeitung, erschien 1918–1940

Siehe auch:
 Morgenbladet, norwegische Wochenzeitung
 Morgunblaðið, isländische Tageszeitung
 Morgenblätter, Walzer von Johann Strauss Sohn